Maghreb oder Maghrib steht für:
 Maghreb, Region der nordwestafrikanischen Staaten
 Marokko, arabisch المغرب al-maghrib
 Maghreb (Iran), Ort im Iran
 Al Maghrib (Bagdad), Ortsteil von Bagdad
 Maghrib bezeichnet eine islamische Gebetszeit, siehe Salāt (Gebetszeiten)

Siehe auch:
 Union des Arabischen Maghreb, politische Union der Maghreb-Staaten